Tshabong (alternativ: Tsabong) ist das Verwaltungszentrum des Distrikts Kgalagadi in Botswana. Der Ort befindet sich in der Kalahari. 2011 lebten laut Zensus 9471 Menschen in Tshabong. Tshabong ist in 969 Metern Höhe gelegen.

Mit dem Flugzeug ist der Ort über den Flughafen Tshabong erreichbar, welcher in rund 2,2 Kilometern Entfernung gelegen ist.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Ort in Botswana
Kgalagadi District
Ort in Afrika